Aids, een ziekte
 AIDS (malware), kwaadaardige software